Бессмертные:
* Бессмертные — в древней Персии название элитных войск, совмещавших черты гвардии и регулярных войск.
 Бессмертные — элитное подразделение византийской армии.